Zasięg – obszar występowania lub działania jakiegoś zjawiska albo czyjegoś wpływu.
 Zasięg (biogeografia)
 Zasięg pojazdu
 Zasięg (programowanie)
 Zasięg (telekomunikacja)
 Zasięg (fizyka)
 Zasięg nominalny